Letnica – frazione di Danzica
Salmo letnica – trota del lago di Ocrida
Letnica – comune in Bulgaria
Letnica – villaggio in comune Vitina, Kosovo